Le nom « Motueka » signifie « île des wekas » en maori, en référence à ces oiseaux endémiques de Nouvelle-Zélande (la transcription « Motuweka » aurait été plus correcte, mais n’est pas restée). Il peut désigner :
 Motueka, une ville située sur l’île du Sud ;
 le Motueka, un fleuve situé sur l’île du Sud ;
 le Motueka, une variété de houblon néo-zélandaise ;
 Orongia motueka, une espèce d’araignée endémique.